Castellanos hace referencia a varios artículos

Antroponimia 
 Castellanos (apellido)

Geografía e historia 
 Habitantes de las comunidades autónomas españolas de Castilla y León y Castilla-La Mancha.
 Entre 1833 y 1982, habitantes de las desaparecidas regiones españolas de Castilla la Vieja y Castilla la Nueva. 
 En el pasado, habitantes de la antigua Corona de Castilla.
 Conjunto general de los habitantes de Castilla, los castellanos.
 En España de manera general se amplia el término a todos los hablantes de lengua materna castellana ampliando su concepto.

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 Departamento Castellanos, división administrativa de la provincia de Santa Fe;
 Aarón Castellanos (Santa Fe), localidad de la provincia de Santa Fe;
 Castellanos (Santa Fe), localidad de la provincia de Santa Fe.

España 
 Castellanos de Zapardiel, municipio de la provincia de Ávila;
 Castellanos de la Cañada, localidad del municipio de Zapardiel de la Cañada, provincia de Ávila;
 Castellanos de Castro, municipio de la provincia de Burgos;
 Castellanos de Bureba, localidad del municipio de Oña, provincia de Burgos;
 Castellanos (Santa María del Monte de Cea), localidad del municipio de Santa María del Monte de Cea, provincia de León;
 Castellanos (Madrid), localidad del municipio de Colmenar de Oreja, provincia de Madrid;
 Valdecastellanos, localidad del municipio de Loeches, provincia de Madrid;
 Castellanos de Moriscos, municipio de la provincia de Salamanca;
 Castellanos de Villiquera, municipio de la provincia de Salamanca;
 Castellanos (Zamora), localidad del municipio de Puebla de Sanabria, provincia de Zamora.
 Castellanos de la Dehesa,despoblado en el término de Tornadizos de Ávila en la provincia de Ávila;
 Castellanos (Tornadizos de Ávila), despoblado en el término de Tornadizos de Ávila en la provincia de Ávila;
 Castellanos del Espino, despoblado en el término de Gallegos de Sobrinos en la provincia de Ávila;
 Castellanos (Berlanga del Bierzo), despoblado del municipio de Berlanga del Bierzo, provincia de León;

Uruguay 
 Castellanos (Uruguay), localidad del departamento de Canelones.

Véase también
Castellano (desambiguación)